Woldenberg steht für
 den deutschen Namen der polnischen Stadt Dobiegniew
 ein deutsches Adelsgeschlecht, siehe Herren von Woldenberg

Siehe auch:
 Wohldenberg